Dades de la Temporada 2002-2003 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 31 de juliol de 2002: Torneig Costa Brava: Girona FC 0 - Espanyol 1, Espanyol 1 – Sporting Lisboa 0
 5 d'agost de 2002: Pretemporada: OFI Creta 2 - Espanyol 3
 7 d'agost de 2002: Pretemporada: Panathinaikos FC 2 - Espanyol 1
 16 d'agost de 2002: Trofeu Colombino: Quart classificat, Recreativo 2 - Espanyol 1, Sevilla 3 - Espanyol 0
 20 d'agost de 2002: Trofeu Ciutat de Lleida: UE Lleida 0 - Espanyol 2
 24 d'agost de 2002: Torneig Ciutat de Barcelona: Espanyol 0 - Chiveo Verona 0, Chievo campió per penals
 27 d'octubre de 2002: Lliga: Màlaga FC 3 - Espanyol 4
 27 d'abril de 2003: Lliga: Rayo Vallecano 0 - Espanyol 3

Resultats i Classificació 
 Lliga d'Espanya: Dissetena posició amb 43 punts (38 partits, 10 victòries, 13 empats, 15 derrotes, 48  gols a favor i 54 en contra).
 Copa d'Espanya: 32ens de final. Eliminat per l'Alacant CF a la ronda de trenta-dosens (1-0).
 Copa Catalunya: Semifinals. Fou eliminat pel CF Gavà a la ronda de semifinals (1-0).

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions futbolístiques del 2002
Competicions futbolístiques del 2003
Competicions esportives del 2002 a Catalunya
Competicions esportives del 2003 a Catalunya